Kathal ist der Name folgender Orte:

 Kathal (Gemeinde Weißkirchen in Steiermark), Ortschaft von Weißkirchen in Steiermark, Bezirk Murtal, Steiermark
 Kathal in Obdachegg, Ortschaft von Obdach, Bezirk Murtal, Steiermark